Алексей Ба́ринов:
 Баринов, Алексей Викторович (род. 1951) — российский инженер, бывший глава администрации Ненецкого автономного округа.
 Баринов, Алексей Дмитриевич (1905—1959) — советский офицер, участник Второй мировой войны, контр-адмирал.